Rangitata est une petite localité de la région de Canterbury, située dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Situation 
Elle est localisée sur le trajet de la route State Highway 1 /S H 1, qui passe à travers la ville et sur les berges du fleuve  Rangitata, qui lui-même passe à  au nord de la ville de Rangieta à  et au nord de la ville d’Orari.

Voir aussi 

Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références

Ville en Nouvelle-Zélande
District de Timaru
Région de Canterbury